Die Schönstattbewegung Mädchen/Junge Frauen (Schönstatt MJF) ist eine internationale katholische Jugendbewegung und Teil der Schönstatt-Bewegung.

Verständnis 
Die Mädchenjugend richtet sich speziell an weibliche Kinder und Jugendliche. Begleitet wird diese Arbeit durch extra für die Arbeit in der Bewegung freigestellte Schönstätter Marienschwestern. Das Pendant zur Mädchenjugend bildet die Schönstatt-Mannesjugend, die sich spezielle auf männliche Kinder und Jugendliche ausrichtet. Diese Trennung ist in der auf dem Schönstatt-Gründer Pater Josef Kentenich beruhenden Kentenich-Pädagogik begründet, die die getrennte, geschlechtsspezifische Erziehung von Jungen und Mädchen bevorzugt.

Geschichte 
Im Jahre 1927 hielt Pater Josef Kentenich, der Gründer der Schönstatt-Bewegung, zum ersten Mal eine Tagung für junge Frauen. Daraufhin begannen Mitglieder des apostolischen Bundes mit dem Aufbau von Kinder- und Jugendgruppen als Teil der Schönstatt-Frauenliga. 1931 wurde die Mädchenjugend eine eigenständige Gemeinschaft.

Weblinks 
 Schönstatt MJF Deutschland

Einzelnachweise 

Katholischer Jugendverband
Madchen/Junge Frauen
Gegründet 1931